Lyo steht für:
 Lyo und Merly, offizielle Maskottchen der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010 in Singapur
 Lyø, dänische Ostsee-Insel